Иван Адамович:
 Адамович, Иван Григорьевич (1923-?) — раскряжевщик древесины Верхнедаубихинского леспромхоза, Приморский край, Герой Социалистического Труда.
 Адамович, Иван Степанович (?—?) — генерал-майор в начале XIX века.
 Примечания